Собиров (Собирова) — фамилия. Известные носители:

 Собирова, Зилолахон Махмудовна (род. 1970) — депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан.
 Собиров, Илгизар Матякубович (род. 1959) — Председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан.
 Собиров, Парвиз (род. 1980) — таджикский дзюдоист.
 Собиров, Ришод (род. 1986) — узбекский дзюдоист, двукратный чемпион мира.

См. также 
 Сабиров